Por Tisdale pode estar à procura de:

Pessoas 
 Ashley Tisdale
 Jennifer Tisdale
 Wayman Tisdale

Topônimos 
 Tisdale (Saskatchewan)
 Aeroporto de Tisdale
 Tisdale (Kansas)

Desambiguação